Rivabella ima više značenja:
 Rivabella, Alessandria
 Rivabella, Bologna